Iz azijske zone kvalifikacija (AFC) na svjetsko prvenstvo 2010. plasirale su se 4 reprezentacije, Australija, Japan, Južna Koreja i Sjeverna Koreja. Natjecalo se 43 momčadi, samo Laos, Brunej i Filipini nisu nastupali. Ovo su bile prve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo za Istočni Timor, te prvi put da se Australija natjecala u AFC kvalifikacijama, dosad se natjecala u oceanijskim (OFC) kvalifikacijama.

Format natjecanja 

Prema listi uspješnosti momčadi u prethodnim kvalifikacijama, određeni su parovi prvog kola. Nakon prvog kola, od 19 momčadi koje su prošle dalje, osam najniže plasiranih momčadi razigravale su u drugom kolu, dok su ostale momčadi automatski prošle u iduće kolo. U trećem kolu, 20 momčadi raspodijeljeno je u pet skupina po četiri. Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirale su se u četvrto kolo. U njemu su bile raspodijeljene u dvije grupe po pet momčadi. Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirale su se na svjetsko prvenstvo, dok su trećeplasirane momčadi razigravale za peto mjesto. Pobjednik te utakmice je za plasman na svjetsko prvenstvo razigravao s pobjednikom OFC kvalifikacija.

Prvi krug 

1 Iz sigurnosnih razloga, Irak je svoju domaću utakmicu igrao u Siriji, Palestina u Kataru, a Afganistan u Tadžikistanu
2 FIFAje odlučila da Mijanmar igra svoju domaću utakmicu u Maleziji
3 Butan je predao utakmicu
4 Istočni Timor je igrao svoju domaću utakmicu u Indoneziji
5 Palestinski igrači nisu dobili dopuštenje da napuste Pojas Gaze, te je Singapuru upisana pobjeda 3-0
6 Guam je predao utakmicu

Drugi krug

Treći krug

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Četvrti krug

Skupina 1

Skupina 2

Peti krug

U petom krugu, međusobno su razigravale Saudijska Arabija i Bahrein, dvije trećeplasirane momčadi, te je Bahrein kao pobjednik za plasman na svjetsko prvenstvo igrao protiv predstavnika OFC-a, reprezentacije Novog Zelanda. 

|}

AFC-OFC razigravanje

U međukonfederacijskom razigravanju pobijedila je reprezentacija Novog Zelanda ukupnim rezultatom 1:0

|}

Najbolji strijelci

Vanjske poveznice
Službena stranica natjecanja

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu